Hrvatsko biserje, zborska skladba Franje Vilhara Kalskog
 Hrvatsko biserje, drugi studijski album karlovačke Folklorne družine VUGA
 Hrvatsko biserje 2, treći studijski album karlovačke Folklorne družine VUGA